Fever Ray — студийный альбом одноимённого сольного проекта шведской певицы Карин Дрейер-Андерссон, одной из участниц электронного дуэта The Knife, выпущенный в  году. Альбом был записан во время временного роспуска группы, когда Олаф Дрейер, вторая половина коллектива, ударился в диджейство, а Карин сотрудничала с другими группами, такими как dEUS и Röyksopp).

На пластинку повлияла беременность Андерссон, а также фильм Джармуша «Мертвец» и сериал «Полиция Майами: отдел нравов».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 Fever Ray на сервисе «Яндекс.Музыка»
 Fever Ray в iTunes Store

Дебютные альбомы 2009 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Швеции